Марсинко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марсинко, Ричард (1940—2021) — бывший член Сил специальных операций ВМС США SEAL.
 Марсинко, Томаш (род. 1988) — словацкий профессиональный хоккеист, нападающий.